Die Poolbillard-Bundesliga 2016/17 war die 30. Spielzeit der höchsten österreichischen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 17. September 2016 und endete am 6. Mai 2017.

Österreichischer Meister wurde nach 1991 zum zweiten Mal der CAP Hörbranz. Der Aufsteiger sicherte sich den Titel am letzten Spieltag durch einen 5:4-Heimsieg gegen den BC Wiener Neustadt. Titelverteidiger war die Sportunion Zwettl, die ihre erste Mannschaft jedoch vor Saisonbeginn in die Landesliga zurückgezogen hatte.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelrangliste

Weblinks 
 Poolbillard-Bundesliga 2016/17 auf der Website des ÖPBV

Einzelnachweise 

201617
Poolbillardveranstaltung 2016
Poolbillardveranstaltung 2017